

Вятське сільське поселення — сільське поселення, Омутнінський район, Кіровська область
 Вятське сільське поселення — сільське поселення, Совєтський район, Марій Ел